

Persone
 Alessandro Cicogna Mozzoni (1911-2011) – nobile, ufficiale e imprenditore italiano
 Anna Maria Mozzoni (1837-1920) – giornalista italiana e attivista dei diritti civili
 Giulia Maria Mozzoni Crespi (1923) – imprenditrice italiana
 Giuseppe Mozzoni (1887-1978) – pittore italiano
 Guglielmo Mozzoni (1915-2014) – nobile, architetto e partigiano italiano
 Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata (1934) – produttrice cinematografica, sceneggiatrice e attrice italiana
 Tita Mozzoni, nome d'arte di Giovanni Battista Mozzoni (1894-1986) – pittore italiano
 Umberto Mozzoni (1904-1983) – cardinale argentino

Altro
 Cicogna-Mozzoni – casata di Milano e della Lombardia
 Villa Cicogna Mozzoni – complesso monumentale nel comune di Bisuschio, provincia di Varese, Lombardia